Толера́нтность ( — терпеть, переносить, выносить, привыкать) может означать:

 Толерантность в социологии — терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
 Иммунологическая толерантность — иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на введение определённого антигена при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам.
 Экологическая толерантность — способность организмов жить и развиваться в широком диапазоне условий окружающей среды (в том числе при неблагоприятных факторах).
 Толерантность в фармакологии, иммунологии и наркологии — привыкание организма.
 Толерантность в математике — рефлексивное, симметричное, но не обязательно транзитивное (в отличие от отношения эквивалентности) бинарное отношение.
 Толерантность переменной — термин регрессионного анализа.
 Инженерная толерантность (калька с ) — допуск, разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями (размеров, массовой доли, массы), которая задаётся на геометрические размеры деталей, механические, физические и химические свойства.
 Толерантность в биохимии — способность биологических организмов адаптироваться к ядам.